Lull — дарк-эмбиент-проект, образованный бывшим участником Napalm Death Миком Харрисом в 1991 году. Первый альбом Dreamt About Dreaming был выпущен в 1992 году на лейбле Sentrax Corporation. Проект существует и по сей день. Музыка Lull представляет собой монотонный дарк-эмбиент с элементами дроуна и индастриала.

Состав 
 Мик Харрис — программирование (1991 — наши дни)

Дискография

Студийные альбомы 
 1992 — Dreamt About Dreaming
 1993 — Journey Through Underworlds
 1994 — Cold Summer
 1996 — Continue
 1997 — Way Through Staring
 1998 — Moments
 2001 — Brook (совместно с Origami Arktika)
 2008 — Like a Slow River

EP 
 1994 — Chime / Gerbarra
 1994 — Silenced / Outerbounds
 1994 — Echoed Currents / Shooting Star Crash
 1994 — The Passing / Iceberg
 1995 — Time Box

Компиляции 
 2003 — They're Coming Out Of The Walls
 2004 — Collected

Ссылки 
 Дискография Lull на Discogs
 Lull на Last.fm

Музыкальные коллективы Англии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Группы в стиле дарк-эмбиент